Pripek peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Припек) :
Pripek, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Pripek, village bulgare de l'obchtina de Djebel, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Pripek, village bulgare de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna.